Галеана () — испаноязычная фамилия и топоним.

Топонимы 
 Галеана — муниципалитет в Мексике, штат Чиуауа.
 Галеана — посёлок в Мексике, штат Нуэво-Леон.
 Галеана — посёлок в Мексике, штат Чьяпас.

Персоналии 
  — мексиканский революционер, участник борьбы за независимость Мексики.